Ez a szócikk a Kapcsolat című sorozat epizódjait listázza.

Raimy Sullivan  New York-i nyomozónő nyolcévesen elvesztette szintén nyomozó édesapját, Franket. 1996-ban Frank Sullivan beépített ügynökként dolgozott, amikor egy balul sikerült akció során lebukott, és ez az életébe került. Azóta húsz esztendő telt el, a régmúlt sebei már-már begyógyultak, amikor egy nap Raimy döbbenetes felfedezést tesz: rádión kapcsolatba tud lépni édesapjával. Az első, szinte sokkszerű élmény után a nyomozónő elmondja Franknek a halálos kimenetelű akciót. Apja így elkerüli a végzetét, ám ez beláthatatlan következményekkel járhat a jövőre, a 2016-ban élő Raimyre nézve is. Apa és lánya mindent megtesznek, hogy elkerüljék a változások előidézte katasztrófát. Ebben segítenek Raimy barátai, Daniel és Gordo, no meg Frank egykori társa, Satch Reyna hadnagy is.

Évados áttekintés

Epizódok

Források 
 Frequency En
 

Televíziós sorozatok epizódlistái